Sacrificio de mujer puede referirse a:

 Sacrificio de mujer (1972), telenovela venezolana.
 Sacrificio de mujer (2011), telenovela estadounidense.